José Ernesto Sosa (Carcarañá, 19 de junho de 1985) é um futebolista argentino que atua como meia. Atualmente, joga pelo .

Títulos 
 Estudiantes
 Campeonato Argentino: 2006 (Apertura)

 Bayern de Munique
 Copa da Liga Alemã: 2007
 Copa da Alemanha: 2007–08
 Campeonato Alemão: 2007–08
 Supercopa da Alemanha: 2010

 Atlético Madrid
 Campeonato Espanhol: 2013–14

 Beşiktaş
 Campeonato Turco: 2015–16

 Milan
 Supercopa da Itália: 2016

Ligações externas
 
 

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Estudiantes de La Plata
Futebolistas do FC Bayern München
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Futebolistas do Metalist Kharkiv
Futebolistas do Club Atlético de Madrid
Futebolistas do Besiktas JK
Futebolistas da Associazione Calcio Milan
Futebolistas do Trabzonspor
Futebolistas do Fenerbahçe SK
Jogadores da Seleção Argentina de Futebol Sub-20
Jogadores da Seleção Argentina de Futebol
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Campeões olímpicos da Argentina